Boekenberg, een openbare bibliotheek in de Nederlandse stad Spijkenisse
 Boekenbergpark, een stadspark in  Deurne, Antwerpen, met daarin gelegen het Kasteel Boekenberg en het Natuurhistorisch Museum Boekenberg
 Koninklijke Boeckenberg KC, een Belgische korfbalclub uit Antwerpen. 
 Kasteel Bouckenborgh in Merksem, Antwerpen